Riu Guadalhorce, riu a l'est d'Andalusia, el principal de la província de Màlaga 
 Barri del Guadalhorce, polígon de blocs de pisos de Terrassa
 Comtat de Guadalhorce
 Pla Guadalhorce
 Valle del Guadalhorce, comarca de la província de Màlaga, formada per 8 municipis, en una regió formada pel riu Guadalhorce